Hescheler ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Hescheler (1638–1689), Schweizer Bildschnitzer
 Jürgen Hescheler (* 1959), deutscher Physiologe und Stammzellenforscher
 Karl Hescheler (1868–1940), Schweizer Zoologe und Paläontologe

Siehe auch:
 Heschel
 Hescheles
 Höscheller (Hescheller)